Михаил Тихонравов:
 Тихонравов, Михаил Иванович (1891—1970) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Тихонравов, Михаил Клавдиевич (1900—1974) — конструктор космической и ракетной техники, Герой Социалистического Труда.